Batrachosuchus (лат., от , буквально — лягушкокрокодил) — род вымерших земноводных из семейства Brachyopidae отряда темноспондильных. Жили в триасовом периоде (индский — анизийский века,  назад) на территории Африки и Австралии.

Размер тела составлял до 71 сантиметра в длину, а длина черепа до 12 см.

Классификация 
По данным сайта Fossilworks на апрель 2016 года в род включают 3 вымерших вида:
 
 
  [syn. ]

Примечания

Литература 
 Wildlife of Gondwana: Dinosaurs and Other Vertebrates from the Ancient Supercontinent (Life of the Past) by Pat Vickers Rich, Thomas Hewitt Rich, Francesco Coffa, and Steven Morton.

Стереоспондильные
Земноводные триасового периода
Ископаемая фауна Африки
Ископаемая фауна Австралии